Perilla kan syfta på:

 Perilla (djur) – ett släkte spindlar
 Perilla (växter) – ett släkte växter